Cette page présente le bilan saison par saison du Feyenoord Rotterdam, club de football néerlandais fondé en 1908.

Feyenoord prend part à des championnats depuis la saison 1909-1910 et son affiliation à la RVB, fédération rotterdamoise de football. Le club n'a jamais connu de relégation au cours de son histoire et joue en Eredivisie depuis sa saison inaugurale. Il remporte le championnat des Pays-Bas à 14 reprises, entre 1924 et 1999, et la Coupe des Pays-Bas de football à 12 reprises. En 1970, Feyenoord devient la première équipe néerlandaise à remporter une compétition européenne, la Coupe d'Europe des clubs champions.

Période pré-Eredivisie (1908 à 1956) 
Le tableau suivant présente les saisons de Feyenoord avant l'intronisation de l'Eredivisie en 1956. Cette période correspond également aux saisons amateurs du Feyenoord Rotterdam à l'exception des deux dernières saisons (1954-1955 et 1955-1956) qui sont des saisons transitoires, où le professionnalisme est accepté par la KNVB, de l'organisation amateur du championnat (poules régionales) vers l'Eredivisie (poule unique). En raison de la fin de la Seconde Guerre mondiale la saison 1944-1945 n'a pas lieu et les clubs de première division de Rotterdam et de Schiedam organisent un championnat spécial.

Période Eredivisie (depuis 1956) 
Le tableau suivant présente toutes les saisons de Feyenoord au sein de l'Eredivisie depuis 1956-1957.

Notes et références

Notes

Références 

Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam